Hopkinton (Iowa)
 Hopkinton (Massachusetts)
 Hopkinton (Nova Hampshire)
 Hopkinton (Rhode Island)